Лео Лакруа: 
 Лакруа, Лео (род. 1937) — французский горнолыжник.
 Лакруа, Лео (род. 1992) — швейцарский футболист, защитник.